Инструмента́льная у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Инструментальная улица — улица в Казани.
 Инструментальная улица — улица во Пскове.
 Инструментальная улица — улица в Санкт-Петербурге.
 Инструментальная улица — улица в Таганроге.

Украина 
 Инструментальная улица — улица в Запорожье.
 Инструментальная улица — улица во Львове.
 Инструментальная улица — улица в Чернигове.